

Patronyme 

 Bill Williams (1915-1992), acteur américain ;
 Billy Dee Williams (1937-), acteur américain ;
  (1942-), footballeur anglais ;
 Bill Williams (1960-1998), game designer et théologien américain.

Toponyme 

 Bill Williams, une rivière de l'Arizona.

Homonymie d'hydronyme